Johannes Petrus (Jos) Bongers Nijmegen 29 juni 1956, is een allround Nederlands carambolebiljarter. Hij speelde in alle disciplines in de ereklasse, behalve in het biljart-artistiek.

Carrière
Jos begon met biljarten op 12-jarige leeftijd nadat hij een biljartwedstrijd had gezien op de Nederlandse televisie die hem enorm boeide. Daarop besloot hij zelf de keu ter hand te nemen en werd lid van de Nijmeegse biljartvereniging Noviomagum waar ook een neef van hem biljartte wat zijn clubkeuze vereenvoudigde. Daarnaast speelde ook toenmalig ereklasse speler Willy Steures voor diezelfde vereniging die hem één keer per week ging lesgeven. Na anderhalf jaar training kreeg hij in 1972 kort voordat hij de leeftijd van 16 jaren bereikte een uitnodiging van de biljartbond KNBB om deel te gaan nemen aan jeugdtrainingen op Sportcentrum Papendal. Op dat moment speelde hij op de kleine tafel al een algemeen gemiddelde van 20,00 in het libre. Les kreeg hij van de wereldkampioen van 1969 in het ankerkader 47/2: Antoine “Tony” Schrauwen. Mede dankzij deze Vlaamse grootmeester die als bondstrainer in dienst was bij de KNBB, ging het niveau van Bongers met sprongen omhoog. Na krap een jaar lessen te hebben gevolgd werd Bongers Nederlands kampioen in de overgangsklasse libre klein bij de senioren met een gemiddelde van liefst 78,65. Daarop stapte hij over naar de matchtafel en behaalde hij in de eerste klasse meteen een gemiddelde van 28. Een half jaar daarna speelde hij voorwedstrijden in dezelfde klasse en promoveerde met een gemiddelde van 86 naar de hoogste afdeling. Als nieuwbakken ereklasse speler mocht hij de lessen bij Schrauwen voortzetten en twee maanden later speelde hij in Wildervank z’n eerste ereklasse finale. Hij sloot deze af met brons en een gemiddelde van 110,62. Vier jaar daarna pakte hij de eerste nationale titel in de hoogste afdeling . Er zouden nog vele titels volgen.

Opleiding en werk
Bongers behaalde op de Lagere Technische School de diploma's electrotechniek en instrumentmaker. In zijn arbeidsleven heeft hij daar echter nooit gebruik van gemaakt. Het grootste deel van zijn bestaan is hij conciërge geweest bij een cultuurhuis in Nijmegen.

Hobby
Bongers heeft naast het biljarten een grote liefde voor voetbal. Naar het Goffertstadion van N.E.C. in zijn woonplaats Nijmegen ging hij alleen als AFC Ajax, Feyenoord of PSV op bezoek kwam. De Nijmeegse club kon hem niet bekoren. Het Amsterdamse Ajax; dat werd en bleef zijn club.

Titels

Internationale Titels 
 Wereldkampioen Bandstoten (1x): 1995
 Europees kampioen Ankerkader 47/2 Jeugd (2x): 1975-1976; 1977-1978
 Europees kampioen Pentatlon voor nationale teams (TEP) (2x): 1980; 1982
 Europees kampioen Libre (1x): 1991

Nationale Titels Ereklasse 
 Nederlands kampioen Libre (2x): 1978-1979, 1982-1983 
 Nederlands kampioen Ankerkader 47/2 (5x):  1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1984-1985, 1986-1987
 Nederlands kampioen Ankerkader 71/2 (1x):  1986-1987
 Nederlands kampioen Ankerkader 47/1 (2x): 1984-1985, 1985-1986
 Nederlands kampioen Bandstoten (9x):   1980-1981, 1985-1986, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001
 Nederlands kampioen Vijfkamp (2x):  1982, 1985

Overige nationale titels
 Nederlands kampioen Libre Klein Eerste Klasse Jeugd 1970-1971 (moy. 7,02)
 Nederlands kampioen Libre Klein Hoofdklasse 1971-1972 (moy. 26,42 hs. 227)
 Nederlands kampioen Libre Klein Extra Klasse Jeugd 1971-1972 (moy. 30,83 hs. 304)
 Nederlands kampioen Libre Klein Overgangsklasse 1972-1973 (moy. 78,65 hs. 450 in 1 beurt uit)

Deelname aan internationale kampioenschappen

Deelname aan Nederlandse kampioenschappen in de Ereklasse 

Bongers,Jos